Osoby o tym nazwisku:
 Christian Engström – szwedzki programista
 Clas Engström – szwedzki bokser
 Hillevi Engström – szwedzka polityk
 Leander Engström – szwedzki malarz
 Linnéa Engström – szwedzka polityk
 Stig Engström – szwedzki aktor
 Tomas Engström – szwedzki kierowca wyścigowy

Inne:
 (7548) Engström – planetoida z grupy pasa głównego asteroid